Safety
Safety (pontuação)
Safety (EP)
Safety Harbor

Desambiguação
Desambiguações de topônimos